Иван Бережной:

 Бережной, Иван Иванович (1919—1994) — участник Великой Отечественной войны, автор книги «Записки разведчика» (1962).
 Бережной, Иван Михайлович (1924—1944) — Герой Советского Союза, гвардии младший лейтенант.
 Бережной, Иван Михайлович (1929—2010) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда (1957).
 Примечания